Дилль ():

 Дилль — коммуна в Германии.
 Дилль — река в Германии.
  (1884—1957) — немецкий художник, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и Центра Помпиду; участник Олимпийских игр (1928, 1932).
 Дилль-Бунди, Роберт (род. 1958) — швейцарский велогонщик.
  (род. 1982) — немецкий баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Гёттинген».
  (1887—19737) — немецкий политик. депутат Рейхстага (1930—1933).
  (1908—1942) — немецкий спортивный ходок, чемпион Германии по ходьбе на 50 км в индивидуальном (1938) и командном (1935) разрядах.

См. также